Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Delray Beach Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobnými obhájci titulu byli američtí sourozenci Bob a Mike Bryanovi, kteří se opět probojovali do finále.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rakousko-francouzský pár Oliver Marach a Fabrice Martin, který ve finále zdolal turnajové jedničky, bratry Bryanovi po dramatickém průběhu – setech 3–6 a 7–6, když o šampionech rozhodl až závěr supertiebreaku poměrem [13–11]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (semifinále)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2016